Tappert kan syfta på

tappert, ett medeltida plagg

Tappert är också ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Georg Tappert (1880–1957), tysk målare
 Horst Tappert (1923–2008), tysk skådespelare
 Magnus Tappert (född 1986), svensk fotbollsspelare
 Wilhelm Tappert (1830—1907), tysk musikskriftställare

Se även 
Tapper